Diego Trujillo ist der Name folgender Personen:

* Diego Trujillo (Maler) (um 1625–um 1701), spanischer Maler 
 Diego Trujillo (Schauspieler) (* 1960), kolumbianischer Schauspieler